Силциемс () —  топоним Латвии:
 Силциемс —  населенный пункт в Талсинском крае.
 Силциемс —  остановочный пункт на линии Рига — Лугажи.
 Силциемс —  хутор в Марупском крае.